Асци́дії (Ascidia, від  — «мішечок») — клас підтипу покривників (Urochordata), представлені як одинокими так і колоніальними формами, зазвичай сидячими (у дорослому стані), хоча є і вільноплаваючі.

Ряд Aspiraculata

Родина Hexacrobylidae 
Рід Asajirus
Asajirus indicus  Asajirus ovirarus
Рід Gasterascidia
Gasterascidia lyra  Gasterascidia sandersi  Gasterascidia species nova
Рід Hexadactylus
Hexadactylus arcticus  Hexadactylus eunuchus  Hexadactylus ledanoisi
Рід Oligotrema
Oligotrema lyra  Oligotrema psammites
Рід Hexacrobylus
Hexacrobylus arcticus  Hexacrobylus dichotomus  Hexacrobylus gulosus  Hexacrobylus hemisphericus  Hexacrobylus indicus  Hexacrobylus longitestis  Hexacrobylus species nova  Hexacrobylus ovirarus
Рід Sorbera
Sorbera digonas  Sorbera species nova  Sorbera unigonas

Ряд Aplousobranchia Lahille, 1887

Родина Cyonidae Lahille, 1887 
Рід Araneum
Araneum pedunculatum  Araneum sigma
Рід Ciona
Ciona antarctica  Ciona edwardsi  Ciona fascicularis  Ciona gefesti  Ciona gelatinosa  Ciona imperfecta  Ciona intestinalis  Ciona mollis  Ciona sheikoi
Рід Pterygascidia
Pterygascidia inversa  Pterygascidia longa

Родина Clavelinidae Forbes & Hanley, 1848 
Рід Archidistoma
Archidistoma aggregatum  Archidistoma diaphanes  Archidistoma molle  Archidistoma productum  Archidistoma psammion  Archidistoma ritteri
Рід Clavelina
Clavelina arafurensis  Clavelina australis  Clavelina baudinensis  Clavelina borealis  Clavelina cylindrica  Clavelina dagysa  Clavelina dellavallei  Clavelina detorta  Clavelina diminuta  Clavelina fasciculata  Clavelina fecunda  Clavelina flava  Clavelina gigantea  Clavelina huntsmani  Clavelina lepadiformis  Clavelina meridionalis  Clavelina mirabilis  Clavelina moluccensis  Clavelina nana  Clavelina nigra  Clavelina oblonga  Clavelina oliva  Clavelina ostrearium  Clavelina phlegraea  Clavelina picta  Clavelina pseudobaudinensis  Clavelina robusta  Clavelina sabbadini  Clavelina species nova 1  Clavelina species nova 2  Clavelina species nova 3  Clavelina species nova 4  Clavelina species nova 5  Clavelina species nova 6  Clavelina viola
Рід Nephtheis
Nephtheis fascicularis

Родина Diazonidae Garstand, 1891 
Рід Diazona
Diazona geayi  Diazona gigantea  Diazona textura  Diazona violacea
Рід Pseudodiazona
Pseudodiazona abyssa  Pseudodiazona claviformis
Рід Rhopalaea
Rhopalaea abdominalis  Rhopalaea crassa  Rhopalaea desma  Rhopalaea hartmeyeri  Rhopalaea neapolitana  Rhopalaea orientalis  Rhopalaea tenuis
Рід Tylobranchion
Tylobranchion antarcticum  Tylobranchion nordgaardi  Tylobranchion speciosum

Родина Didemnidae 
Рід Atriolum
Atriolum robustum
Рід Didemnum
Didemnum albidum  Didemnum amethysteum  Didemnum amourouxi  Didemnum asperum  Didemnum augusti  Didemnum biglans  Didemnum candidum  Didemnum carnulentum  Didemnum chartaceum  Didemnum chilense  Didemnum coccineum  Didemnum commune  Didemnum coriaceum  Didemnum drachi  Didemnum etiolum  Didemnum fulgens  Didemnum gayanae  Didemnum gelatinosum  Didemnum grande  Didemnum granulosum  Didemnum helgolandicum  Didemnum lahillei  Didemnum lambitum  Didemnum listerianum  Didemnum maculosum  Didemnum membranaceum  Didemnum molle  Didemnum moseleyi  Didemnum papillatum  Didemnum parvum  Didemnum patulum  Didemnum perspicuum  Didemnum peyreffitense  Didemnum polare  Didemnum protectum  Didemnum psammatode  Didemnum pseudobiglans  Didemnum pseudodiplosoma  Didemnum pseudofulgens  Didemnum risirense  Didemnum roberti  Didemnum romssae  Didemnum roseum  Didemnum rottnesti  Didemnum rubeum  Didemnum sanakiense  Didemnum santaelenae  Didemnum species nova  Didemnum species nova  Didemnum spongioides  Didemnum studeri  Didemnum tenue  Didemnum ternetanum  Didemnum turritum  Didemnum vanderhorsti  Didemnum vermiforme  Didemnum viride
Рід Diplosoma
Diplosoma carnosum  Diplosoma lafargueae  Diplosoma listerianum  Diplosoma longinguum  Diplosoma macdonaldi  Diplosoma pizoni  Diplosoma ponticum  Diplosoma simile  Diplosoma singulare  Diplosoma spongiforme  Diplosoma translucidum  Diplosoma virens
Рід Leptoclinides
Leptoclinides brasiliensis  Leptoclinides coelenteratus  Leptoclinides dubius  Leptoclinides duminus  Leptoclinides faeroensis  Leptoclinides fungiformis  Leptoclinides imperfectus  Leptoclinides kingi  Leptoclinides lissus  Leptoclinides multilobatus  Leptoclinides reticulatus  Leptoclinides rufus  Leptoclinides species nova  Leptoclinides volvus
Рід Lissoclinum
Lissoclinum argyllense  Lissoclinum aureum  Lissoclinum bistratum  Lissoclinum caulleryi  Lissoclinum fragile  Lissoclinum molle  Lissoclinum ostrearium  Lissoclinum pacificense  Lissoclinum patella  Lissoclinum perforatum  Lissoclinum punctatum  Lissoclinum rubrum  Lissoclinum tasmanense  Lissoclinum timorense  Lissoclinum triangulum  Lissoclinum verrilli  Lissoclinum wandeli  Lissoclinum weigelei
Рід Polysyncraton
Polysyncraton adenale  Polysyncraton amethysteum  Polysyncraton aspiculatum  Polysyncraton asterix  Polysyncraton bilobatum  Polysyncraton canetense  Polysyncraton chuni  Polysyncraton circulum  Polysyncraton crassum  Polysyncraton discoides  Polysyncraton fimbriatum  Polysyncraton haranti  Polysyncraton jugosum  Polysyncraton lacazei  Polysyncraton magnetae  Polysyncraton magnilarvum  Polysyncraton millepore  Polysyncraton mortenseni  Polysyncraton orbiculum  Polysyncraton paradoxum  Polysyncraton spongioides  Polysyncraton spurcum  Polysyncraton trivolutum  Polysyncraton victoriensis
Рід Trididemnum
Trididemnum auriculatum  Trididemnum cerebriforme  Trididemnum cereum  Trididemnum clinides  Trididemnum cyclops  Trididemnum delesseriae  Trididemnum discrepans  Trididemnum dispersum  Trididemnum inarmatum  Trididemnum miniatum  Trididemnum nubilum  Trididemnum opacum  Trididemnum orbiculatum  Trididemnum paracyclops  Trididemnum pedunculatum  Trididemnum propinquum  Trididemnum savignii  Trididemnum sibogae  Trididemnum solidum  Trididemnum spiculatum  Trididemnum strangulatum  Trididemnum tenerum  Trididemnum thetidis  Trididemnum translucidum

Родина Euherdmaniidae 
Рід Euherdmania
Euherdmania claviformis  Euherdmania dentatosiphonis  Euherdmania digitata  Euherdmania divida  Euherdmania translucida

Родина Holozoidae 
Рід Distaplia
Distaplia alaidi  Distaplia australensis  Distaplia bermudensis  Distaplia clavata  Distaplia colligans  Distaplia corolla  Distaplia cuscina  Distaplia cylindrica  Distaplia dubia  Distaplia florida  Distaplia garstangi  Distaplia livida  Distaplia magnilarva  Distaplia mehathorax  Distaplia muriella  Distaplia occidentalis  Distaplia pallida  Distaplia progressa  Distaplia prolifera  Distaplia racemosa  Distaplia regina  Distaplia retinaculata  Distaplia rosea  Distaplia rzhavskii  Distaplia smithi  Distaplia stelligera  Distaplia stylifera  Distaplia tokiokai  Distaplia violetta  Distaplia viridis
Рід Hypodistoma
Hypodistoma deerratum  Hypodistoma mirabile
Рід Hypsistozoa
Hypsistozoa distomoides
Рід Neodistoma
Neodistoma mammillatum
Рід Polydistoma
Polydistoma fungiforme  Polydistoma longitube
Рід Protoholozoa
Protoholozoa anthos  Protoholozoa australiensis  Protoholozoa cantarella  Protoholozoa lilium  Protoholozoa pigra  Protoholozoa species nova  Protoholozoa species nova
Рід Sigillina
Sigillina australis  Sigillina cyanea  Sigillina fantasiana  Sigillina grandissima  Sigillina mjobergi  Sigillina nigra  Sigillina signifera
Рід Sycozoa
Sycozoa brevicauda  Sycozoa cavernosa  Sycozoa cerebriformis  Sycozoa gaimardi  Sycozoa georgiana  Sycozoa murrayi  Sycozoa pedunculata  Sycozoa pulchra  Sycozoa seiziwadai  Sycozoa sigillinoides  Syzocoa umbellata

Родина Polycitoridae Michaelsen, 1904 
Рід Archiascidia
Archiascidia neapolitana
Рід Brevicollus
Brevicollus tuberatus
Рід Cystodytes
Cystodytes antarcticus  Cystodytes dellachiajei  Cystodytes durus  Cystodytes guinensis  Cystodytes lobatus  Cystodytes ramosus  Cystodytes species nova
Рід Eucoelium
Eucoelium coronarium  Eucoelium orientalis
Рід Eudistoma
Eudistoma amplum  Eudistoma anaematum  Eudistoma angolanum  Eudistoma aureum  Eudistoma banyulense  Eudistoma bulbatum  Eudistoma capsulatum  Eudistoma carolinense  Eudistoma carnosum  Eudistoma clarum  Eudistoma constrictum  Eudistoma costai  Eudistoma eboreum  Eudistoma elongatum  Eudistoma gilboviride  Eudistoma glaucum  Eudistoma globosum  Eudistoma gracilum  Eudistoma hepaticum  Eudistoma incubitum  Eudistoma kurilense  Eudistoma laysani  Eudistoma maculosum  Eudistoma magalhaensis  Eudistoma magnum  Eudistoma malum  Eudistoma mexicanum  Eudistoma microlarvum  Eudistoma mucosum  Eudistoma obscuratum  Eudistoma olivaceum  Eudistoma ovatum  Eudistoma pachecae  Eudistoma paesslerioides  Eudistoma parvum  Eudistoma planum  Eudistoma platense  Eudistoma plumbeum  Eudistoma posidonarium  Eudistoma pratulum  Eudistoma purpureum  Eudistoma pyriforme  Eudistoma reginum  Eudistoma ritteri  Eudistoma roseum  Eudistoma rubrum  Eudistoma sabulosum  Eudistoma sluiteri  Eudistoma species nova 1  Eudistoma species nova 2  Eudistoma species nova 3  Eudistoma superlatum  Eudistoma tarponense  Eudistoma tigrum  Eudistoma tridentatum  Eudistoma tumidum  Eudistoma vitreum
Рід Exostoma
Exostoma ianthinum
Рід Polycitor
Polycitor adriaticus  Polycitor annulus  Polycitor calamus  Polycitor cerasus  Polycitor circes  Polycitor columna  Polycitor crystallinus  Polycitor emergens  Polycitor giganteus  Polycitor glareosus  Polycitor magalhaensis  Polycitor nubilus  Polycitor obeliscus  Polycitor profundus  Polycitor searli  Polycitor subarborensis  Polycitor translucidus  Polycitor vitreus
Рід Rhombifera
Rhombifera caerulea
Рід Sycozoa
Sycozoa melopepona

Родина Polyclinidae Milne-Edwards, 1841 
Рід Aplidiopsis
Aplidiopsis atlanticus  Aplidiopsis confluata  Aplidiopsis mammillata  Aplidiopsis ocellatus  Aplidiopsis pannosum  Aplidiopsis parvastigma  Aplidiopsis sabulosa  Aplidiopsis tubiferus  Aplidiopsis vitreum
Рід Aplidium
Aplidium acroporum  Aplidium aegeaensis  Aplidium albicans  Aplidium altarium  Aplidium amorphatum  Aplidium appendiculatum  Aplidium arenatum  Aplidium argus  Aplidium asperum  Aplidium australiense  Aplidium bacculum  Aplidium bermudae  Aplidium brementi  Aplidium brevilarvacium  Aplidium caelestis  Aplidium caeruleum  Aplidium californicum  Aplidium clivosum  Aplidium coei  Aplidium congregatum  Aplidium conicum  Aplidium coniferum  Aplidium constellatum  Aplidium controversum  Aplidium crateriferum  Aplidium cyaneum  Aplidium densum  Aplidium depressum  Aplidium directum  Aplidium disiphonium  Aplidium distaplium  Aplidium dubium  Aplidium effrenatum  Aplidium elatum  Aplidium elegans  Aplidium enigmaticum  Aplidium exile  Aplidium filiforme  Aplidium fistulosum  Aplidium fluorescum  Aplidium fuegiense  Aplidium funginum  Aplidium fuscum  Aplidium gastrolineatum  Aplidium gelasinum  Aplidium geminatum  Aplidium gibbulosum  Aplidium glabrum  Aplidium griseum  Aplidium grisiatum  Aplidium haouarianum  Aplidium hyalinum  Aplidium incubatum  Aplidium inflorescens  Aplidium inversum  Aplidium irregulare  Aplidium jacksoni  Aplidium laevigatum  Aplidium lebedi  Aplidium lenticulum  Aplidium lobatum  Aplidium lodix  Aplidium longicaudatum  Aplidium longithorax  Aplidium lunacratum  Aplidium macrolobatum  Aplidium magnilarvum  Aplidium mediterraneum  Aplidium meridianum  Aplidium millari  Aplidium minisculum  Aplidium multilineatum  Aplidium mutabile  Aplidium nadaense  Aplidium nema  Aplidium nordmani  Aplidium ocellatum  Aplidium opacum  Aplidium ornatum  Aplidium pallidum  Aplidium paralineatum  Aplidium parastigmaticum  Aplidium parvum  Aplidium pellucidum  Aplidium peruvianum  Aplidium petrosum  Aplidium pliciferum  Aplidium polytrema  Aplidium proliferum  Aplidium propinquum  Aplidium pseudolobatum  Aplidium pseudoradiatum  Aplidium punctum  Aplidium pusillum  Aplidium radiatum  Aplidium radicosum  Aplidium recumbens  Aplidium ritteri  Aplidium robustum  Aplidium rosarium  Aplidium rubricollum  Aplidium sagamiense  Aplidium sagresense  Aplidium schaudinni  Aplidium scyphus  Aplidium solidum  Aplidium solum  Aplidium spaldingi  Aplidium species nova 1  Aplidium species nova 2  Aplidium species nova 3  Aplidium species nova 4  Aplidium spitzbergense  Aplidium stellatum  Aplidium tabachniki  Aplidium tabarquense  Aplidium tabascum  Aplidium tasmaniense  Aplidium tenuicaudum  Aplidium translucidum  Aplidium tridentatum  Aplidium triggsense  Aplidium turbinatum  Aplidium urgorrii  Aplidium uteute  Aplidium variabile
Рід Morchellium
Morchellium albidum  Morchellium argus  Morchellium pannosum
Рід Pharyngodictyon
Pharyngodictyon bisinus  Pharyngodictyon cauliformis  Pharyngodictyon elongatum  Pharyngodictyon magnifili  Pharyngodictyon mirabile  Pharyngodictyon species nova
Рід Polyclinella
Polyclinella azemai
Рід Polyclinum
Polyclinum arenosum  Polyclinum aurantium  Polyclinum clarum  Polyclinum constellatum  Polyclinum fungosum  Polyclinum glabrum  Polyclinum incrustatum  Polyclinum isipingense  Polyclinum laxum  Polyclinum marsupiale  Polyclinum neptunium  Polyclinum nudum  Polyclinum orbitum  Polyclinum planum  Polyclinum psammiferum  Polyclinum pute  Polyclinum ramosum  Polyclinum saturnium  Polyclinum sibiricum  Polyclinum species nova  Polyclinum tenuatum  Polyclinum terranum  Polyclinum vasculosum
Рід Pseudodistoma
Pseudodistoma arnbacki  Pseudodistoma africanum  Pseudodistoma crucigaster  Pseudodistoma cyrnusense  Pseudodistoma delicatum  Pseudodistoma digitum  Pseudodistoma flaccidum  Pseudodistoma obscurum
Рід Ritterella
Ritterella aequalisiphonis  Ritterella folium  Ritterella glareosa  Ritterella iturupica  Ritterella pulchra  Ritterella rete  Ritterella rubra  Ritterella tamarae
Рід Sidneioides
Sidneioides ivicense  Sidneioides tamaramae
Рід Synoicum
Synoicum adareanum  Synoicum angustum  Synoicum arenaceum  Synoicum atopogaster  Synoicum beauchampi  Synoicum blochmanni  Synoicum bowerbanki  Synoicum buccinum  Synoicum castellatum  Synoicum chrysanthemum  Synoicum citrum  Synoicum clavatum  Synoicum concavitum  Synoicum cymosum  Synoicum daucum  Synoicum diaphanum  Synoicum erectum  Synoicum galei  Synoicum howeni  Synoicum incrustatum  Synoicum intercedens  Synoicum irregulare  Synoicum jordani  Synoicum kinkaidi  Synoicum lacazei  Synoicum longistriatum  Synoicum macroglossum  Synoicum molle  Synoicum obscurum  Synoicum papilliferum  Synoicum parfustis  Synoicum pellucidum  Synoicum pererratum  Synoicum polygyna  Synoicum pomum  Synoicum prunum  Synoicum pulmonaria  Synoicum sacculum  Synoicum saxeum  Synoicum suarenum  Synoicum triplex  Synoicum tropicum  Synoicum turgens  Synoicum vibei

Родина Protopolyclinidae 
Рід Condominium
Condominium areolatum
Рід Monniotus
Monniotus australis  Monniotus radiatus

Родина Pseudodistomidae 
Рід Anadistoma
Anadistoma attenuatum
Рід Pseudodistoma
Pseudodistoma acuatum  Pseudodistoma aureum  Pseudodistoma australe  Pseudodistoma candens  Pseudodistoma gracilum  Pseudodistoma inflatum  Pseudodistoma oriens  Pseudodistoma pilatum  Pseudodistoma pulvinum

Родина Pycnoclavellidae 
Рід Euclavella
Euclavella claviformis
Рід Pycnoclavella
Pycnoclavella arenosa  Pycnoclavella aurantia  Pycnoclavella aurilucens  Pycnoclavella detorta  Pycnoclavella diminuta  Pycnoclavella elongata  Pycnoclavella stanleyi  Pycnoclavella tabella  Pycnoclavella taureanensis

Родина Ritterellidae 
Рід Dumus
Dumus areniferus
Рід Ritterella
Ritterella asymmetrica  Ritterella compacta  Ritterella cornuta  Ritterella dispar  Ritterella multistigmata  Ritterella papillata  Ritterella pedunculata

Родина Stomozoidae 
Рід Stomozoa
Stomozoa australiensis  Stomozoa bellissima

Ряд Phlebobranchia Lahille, 1887

Родина Dimeatidae Giard, 1872 
Рід Dimeatus
Dimeatus attenuatus  Dimeatus mirus
Рід Mysterascidia
Mysterascidia symmetrica

Родина Hypobythiidae Sluiter, 1895 
Рід Hypobythius
Hypobythius moseleyi

Родина Octacnemidae 
Рід Dicopia
Dicopia antirrhinum  Dicopia fimbriata
Рід Megalodicopia
Megalodicopia hians  Megalodicopia rineharti
Рід Octacnemus
Octacnemus alatus  Octacnemus bythius  Octacnemus ingolfi  Octacnemus vinogradovae  Octacnemus zarcoi
Рід Myopegma
Myopegma melanesium
Рід Situla
Situla cuculli  Situla galeata  Situla lanosa  Situla macdonaldi  Situla rineharti  Situla species nova

Родина Agneziidae Michaelsen, 1898 
Рід  Adagnesia
Adagnesia antarctica  Adagnesia charcoti  Adagnesia fissa  Adagnesia opaca  Adagnesia pacifica  Adagnesia rimosa  Adagnesia species nova  Adagnesia venusta  Adagnesia weddellii
Рід Agnezia
Agnezia arnaudi  Agnezia atlantica  Agnezia biscoei  Agnezia celtica  Agnezia glaciata  Agnezia himeboja  Agnezia septentrionalis
Рід Caenagnesia
Caenagnesia bocki
Рід Proagnesia
Proagnesia depressa

Родина Ascidiidae  Herdman, 1882
Рід Ascidia
Ascidia alterna  Ascidia archaia  Ascidia bathybia  Ascidia callosa  Ascidia capillata  Ascidia celtica  Ascidia ceratodes  Ascidia challengeri  Ascidia challengeri  Ascidia clementea  Ascidia conchilega  Ascidia conchilega  Ascidia corelloides  Ascidia correi  Ascidia curvata  Ascidia decepta  Ascidia dijmphniana  Ascidia dispar  Ascidia empheres  Ascidia gemmata  Ascidia glabra  Ascidia iberica  Ascidia interrupta  Ascidia involuta  Ascidia kreagra  Ascidia latesiphonica  Ascidia liberata  Ascidia malaca  Ascidia mediterranea  Ascidia mentula  Ascidia meridionalis  Ascidia molguloides  Ascidia munda  Ascidia muricata  Ascidia nerea  Ascidia nigra  Ascidia obliqua  Ascidia occidentalis  Ascidia parasamea  Ascidia paratropa  Ascidia polytrema  Ascidia prolata  Ascidia prunum  Ascidia salvatoris  Ascidia scaevola  Ascidia species nova 1  Ascidia species nova 2  Ascidia species nova 3  Ascidia species nova 4  Ascidia sydneiensis  Ascidia tapuni  Ascidia tenera  Ascidia thompsoni  Ascidia translucida  Ascidia tritonis  Ascidia unalaskensis  Ascidia urnalia  Ascidia vermiformis  Ascidia virginea  Ascidia zyogasima
Рід Ascidiella
Ascidiella aspersa  Ascidiella scabra
Рід Phallusia
Phallusia arabica  Phallusia barbarica  Phallusia colleta  Phallusia fumigata  Phallusia ingeria  Phallusia julinea  Phallusia mammillata  Phallusia millari  Phallusia nigra  Phallusia obesa
Рід Psammascidia
Psammascidia teissieri

Родина Corellidae 
Рід Abyssascidia
Abyssascidia millari
Рід Agnesiopsis
Agnesiopsis species nova  Agnesiopsis translucida
Рід Benthascidia
Benthascidia michaelseni
Рід Chelyosoma
Chelyosoma columbianum  Chelyosoma inaequale  Chelyosoma macleayanum  Chelyosoma orientale  Chelyosoma productum
Рід Corella
Corella borealis  Corella eumyota  Corella halli  Corella minuta  Corella parallelogramma  Corella wilmeriana
Рід Corelloides
Corelloides molle
Рід Corellopsis
Corellopsis pedunculata
Рід Corynascidia
Corynascidia alata  Corynascidia cubare  Corynascidia hartmeyeri  Corynascidia herdmani  Corynascidia suhmi  Corynascidia translucida  Corynascidia vinogradovae
Рід Rhodosoma
Rhodosoma callensis  Rhodosoma turcicum  Rhodosoma turcicum
РідXenobranchion
Xenobranchion tenue

Родина Perophoridae Giard, 1872 
Рід Ecteinascidia
Ecteinascidia conklini  Ecteinascidia diaphanis  Ecteinascidia flora  Ecteinascidia herdmani  Ecteinascidia imperfecta Ecteinascidia maxima  Ecteinascidia nexa  Ecteinascidia rubricollis  Ecteinascidia sluiteri  Ecteinascidia styeloides  Ecteinascidia thurstoni  Ecteinascidia tortugensis  Ecteinascidia turbinata
Рід Perophora
Perophora annectens  Perophora bermudensis  Perophora clavata  Perophora hutchisoni  Perophora japonica  Perophora listeri  Perophora modificata  Perophora multiclathrata  Perophora multistigmata  Perophora namei  Perophora sabulosa  Perophora viridis

Родина Plurellidae 
Рід Microgastra
Microgastra granosa
Рід Plurella
Plurella elongata

Ряд Stolidobranchia Lahille, 1887

Родина Molgulidae Lacaze-Duthiers, 1877 
Рід Anomopera
Anomopera ingolfiana
Рід Bostrichobranchus
Bostrichobranchus pilularis
Рід Eugyra
Eugyra adriatica  Eugyra arenosa  Eugyra dakarensis  Eugyra glutinans  Eugyra guillei  Eugyra kerguelenensis  Eugyra mammillata  Eugyra millimetra  Eugyra molguloides  Eugyra pedunculata
Рід Eugyrioides
Eugyrioides borealis  Eugyrioides glutinans  Eugyrioides islandica  Eugyrioides polyducta
Рід Fungulus
Fungulus antarcticus  Fungulus cinereus  Fungulus minutulus  Fungulus perlucidus
Рід Molgula
Molgula amesophleba  Molgula appendiculata  Molgula arenata  Molgula bacca  Molgula bleizi  Molgula bourbonis  Molgula calvata  Molgula caminae  Molgula celtica  Molgula citrina  Molgula coacilis  Molgula complanata  Molgula confluxa  Molgula contorta  Molgula cooperi  Molgula crustosa  Molgula delicata  Molgula dextrocarpa  Molgula diversa  Molgula echinosiphonica  Molgula ellistoni  Molgula enodis  Molgula eugyroides  Molgula euplicata  Molgula euprocta  Molgula ficus  Molgula gigantea  Molgula griffithsi  Molgula habanensis  Molgula helleri  Molgula herdmani  Molgula hirta  Molgula hodgsoni  Molgula immunda  Molgula impura  Molgula incidata  Molgula karubari  Molgula kiaeri  Molgula kolaensis  Molgula kophameli  Molgula lutulenta  Molgula lutulenta  Molgula malvinensis  Molgula manhattensis  Molgula mira  Molgula mollis  Molgula mortenseni  Molgula occidentalis  Molgula occulta  Molgula oculata  Molgula oregonia  Molgula pacifica  Molgula pedunculata  Molgula pila  Molgula plana  Molgula planata  Molgula platei  Molgula platybranchia  Molgula provisionalis  Molgula pugetiensis  Molgula pulchra  Molgula pumila  Molgula pyriformis  Molgula redikorzevi  Molgula regularis  Molgula retortiformis  Molgula rheophila  Molgula rima  Molgula robini  Molgula robusta  Molgula romeri  Molgula rotunda  Molgula roulei  Molgula sabulosa  Molgula satyrus  Molgula setigera  Molgula simplex  Molgula siphonalis  Molgula siphonata  Molgula siphonata  Molgula socialis  Molgula solenata  Molgula species nova  Molgula sphaera  Molgula tethys  Molgula tubifera  Molgula tzetlini  Molgula vara  Molgula verrilli  Molgula verrucifera
Рід Molguloides
Molguloides coronatum  Molguloides crenatum  Molguloides cyclocarpa  Molguloides glans  Molguloides longirecta  Molguloides mollis  Molguloides monocarpa  Molguloides sibuetae  Molguloides species nova  Molguloides sulcatus  Molguloides tonsus  Molguloides translucidus  Moguloides vitrea
Рід Paramolgula
Paramolgula gregaria
Рід Pareugyrioides
Pareugyrioides arnbackae  Pareugyrioides chardyi  Pareugyrioides dalli  Pareugyrioides digitus  Pareugyrioides exigua  Pareugyrioides galatheae  Pareugyrioides species nova
Рід Protomolgula
Protomolgula bythia  Protomolgula cornuta  Protomolgula triangularis  Rhizomolgula Ritter  Rhizomolgula globluaris

Родина Pyuridae Hartmeyer, 1908 
Рід Bathypera
Bathypera ovoida  Bathypera species nova  Bathypera splendens
Рідъ Bathypyura
Bathypyura asymetrica  Bathypyura celata  Bathypyura species nova
Рід Boltenia
Boltenia carnea  Boltenia echinata  Boltenia hirta  Boltenia iburi  Boltenia ovifera  Boltenia pilosa  Boltenia species nova  Boltenia villosa
Рід Bolteniopsis
Bolteniopsis perlucidus  Bolteniopsis prenanti  Bolteniopsis sessilis  Bolteniopsis species nova
Рід Claudenus
Claudenus antipodus
Рід Cratostigma
Cratostigma gravellophila  Cratostigma intermedia  Cratostigma regularis  Cratostigma simplex  Cratostigma singularis  Cratostigma species nova  Cratostigma vestigialis
Рід Ctenyura
Ctenyura tetraplexa  Ctenyura tortuosa
Рід Culeolus
Culeolus anonymus  Culeolus antarcticus  Culeolus caudatus  Culeolus elegans  Culeolus herdmani  Culeolus hospitalis  Culeolus longipedunculatus  Culeolus moseleyi  Culeolus murrayi  Culeolus nadejdae  Culeolus pinguis  Culeolus pyramidalis  Culeolus recumbens  Culeolus species nova  Culeolus sluiteri  Culeolus suhmi  Culeolus tenuis
Рід Dextrogaster
Dextrogaster suecica
Рід Halocynthia
Halocynthia aurantium (Pallas, 1787)  Halocynthia breviramosa (Sluiter, 1904)  Halocynthia cactus (Oka, 1932)  Halocynthia dumosa (Stimpson, 1855)  Halocynthia flynni (Herdman, 1923)  Halocynthia hilgendorfi (Traustedt, 1885)  Halocynthia igaboja (Oka, 1906)  Halocynthia igaguri (Tokioka, 1953)  Halocynthia microspinosa (Van Name, 1921)  Halocynthia okai (Ritter, 1907)  Halocynthia papillosa (Gunnerus, 1765)  Halocynthia pyriformis (Rathke, 1806)  Halocynthia roretzi (Drasche, 1884)  Halocynthia rubrilabia (Rennie & Wiseman, 1906)  Halocynthia simaensis (Tokioka, 1949)  Halocynthia spinosa (Sluiter, 1905)  Halocynthia turboga (Oka, 1929)
Рід Hartmeyeria
Hartmeyeria formosa  Hartmeyeria triangularis
Рід Herdmania
Herdmania colona  Herdmania curvata  Herdmania momus  Herdmania pennata
Рід Heterostigma
Heterostigma fagei  Heterostigma gonochorica  Heterostigma mediterranea  Heterostigma melitensis  Heterostigma reptans  Heterostigma separ  Heterostigma singulare
Рід Microcosmus
Microcosmus australis  Microcosmus claudicans  Microcosmus curvus  Microcosmus exasperatus  Microcosmus glacialis  Microcosmus helleri  Microcosmus hernius  Microcosmus longicloa  Microcosmus madagascariensis  Microcosmus nudistigma  Microcosmus planus  Microcosmus polymorphus  Microcosmus propinquus  Microcosmus pupa  Microcosmus sabatieri  Microcosmus santoensis  Microcosmus savignyi  Microcosmus squamiger  Microcosmus stoloniferus  Microcosmus tuberculatus  Microcosmus vulgaris
РідMinipera
Minipera macquariensis  Minipera papillosa  Minipera pedunculata  Minipera species nova  Minipera tacita
Рід Pyura
Pyura abradata  Pyura albanyensis  Pyura antillarum  Pyura arenosa  Pyura australis  Pyura bouvetensis  Pyura bradleyi  Pyura chilensis  Pyura columna  Pyura confragosa  Pyura crassacapitata  Pyura curvigona  Pyura discoveryi  Pyura dura  Pyura elongata  Pyura fissa  Pyura gangelion  Pyura georgiana  Pyura gibbosa  Pyura gibbosa  Pyura gibbosa  Pyura haustor  Pyura hebridensis  Pyura irregularis  Pyura isobella  Pyura legumen  Pyura lignosa  Pyura littoralis  Pyura microcosmus  Pyura mirabilis  Pyura molguloides  Pyura multiruga  Pyura navicula  Pyura obesa  Pyura ostreophila  Pyura paessleri  Pyura pennata  Pyura pilosa  Pyura praeputialis  Pyura rapaformis  Pyura robusta  Pyura sacciformis  Pyura scortea  Pyura setosa  Pyura spinifera  Pyura spinosa  Pyura squamata  Pyura squamulosa  Pyura stolonifera  Pyura stubenrauchi  Pyura tasmanensis  Pyura tesselata  Pyura turqueti  Pyura viarecta  Pyura vittata

Родина Styelidae Sluiter, 1895
Рід Alloeocarpa
Alloeocarpa bacca  Alloeocarpa bridgesi  Alloeocarpa incrustans  Alloeocarpa intermedia  Alloeocarpa loculosa
Рід Bathyoncus
Bathyoncus arafurenis  Bathyoncus herdmani  Bathyoncus lanatus  Bathyoncus minutus  Bathyoncus mirabilis  Bathyoncus tantulus
Рід Bathystyeloides
Bathystyeloides anfractus  Bathystyeloides dubius  Bathystyeloides enderbyanus  Bathystyeloides laubieri  Bathystyeloides magnus  Bathystyeloides mexicanus  Bathystyeloides miriducta  Bathystyeloides species nova
Рід Dendrodoa
Dendrodoa aggregata  Dendrodoa carnea  Dendrodoa grossularia  Dendrodoa lineata  Dendrodoa minuta  Dendrodoa pulchella  Dendrodoa uniplicata
Рід Dicarpa
Dicarpa atlantica  Dicarpa antarctica  Dicarpa fibrata  Dicarpa insinuosa  Dicarpa intritae  Dicarpa lata  Dicarpa misogyna  Dicarpa pacifica  Dicarpa simplex  Dicarpa spinifera  Dicarpa tricostata
Рід Distomus
Distomus fuscus  Distomus hupferi  Distomus pacificus  Distomus variolosus
Рід Gynandrocarpa
Gynandrocarpa placenta
Рід Kukenthalia
Kukenthalia borealis
Рід Pelonaia
Pelonaia corrugata
Рід Protostyela
Protostyela heterobranchia  Protostyela longicauda
Рід Psammostyela
Psammostyela delamarei
Рід Seriocarpa
Seriocarpa benthedi  Seriocarpa rhizoides
Рід Tibitin
Tibitin probatus

Родина Botryillinae 
Рід Botrylloides
Botrylloides anceps  Botrylloides diegense  Botrylloides leachii  Botrylloides magnum  Botrylloides nigrum  Botrylloides perspicuum  Botrylloides violaceus
Рід Botryllus
Botryllus aureus  Botryllus planus  Botryllus primigenus  Botryllus purpureus  Botryllus schlosseri  Botryllus species nova  Botryllus stewartensis  Botryllus tuberatus

Родина Polyzoinae 
Рід Botryllocarpa
Botryllocarpa elongata  'Chorizocarpa  Chorizocarpa guttata  Chorizocarpa michaelseni  Chorizocarpa sydneyensisРід EusynstyelaEusynstyela beuziti  Eusynstyela grandis  Eusynstyela hartmeyeri  Eusynstyela latericius  Eusynstyela misakiensisРід MetandrocarpaMetandrocarpa agitata  Metandrocarpa dura  Metandrocarpa indica  Metandrocarpa michaelseni  Metandrocarpa miniscula  Metandrocarpa tayloriРід OculinariaOculinaria australisРід PolyandrocarpaPolyandrocarpa abjornseni  Polyandrocarpa australiensis  Polyandrocarpa colemani  Polyandrocarpa floridana  Polyandrocarpa glandulosa  Polyandrocarpa gravei  Polyandrocarpa lapidosa  Polyandrocarpa latericius  Polyandrocarpa maxima  Polyandrocarpa rollandi  Polyandrocarpa sabanillae  Polyandrocarpa simulans  Polyandrocarpa sparsa  Polyandrocarpa tincta  Polyandrocarpa triggiensis  Polyandrocarpa watsonia  Polyandrocarpa zorritensisРід PolyzoaPolyzoa exigua  Polyzoa nodosa  Polyzoa opuntia  Polyzoa reticulata  Polyzoa sagamiana  Polyzoa translucida  Polyzoa violaceaРід StolonicaStolonica agnata  Stolonica aluta  Stolonica australis  Stolonica carnosa  Stolonica diptycha  Stolonica duploplicata  Stolonica nodula  Stolonica reducta  Stolonica socialis  Stolonica truncata  Stolonica vesicularisРід SymplegmaSymplegma arenosa  Symplegma reptans  Symplegma stuhlmanni  Symplegma viride Родина Styelinae 
Рід AsterocarpaAsterocarpa humilisРід CnemidocarpaCnemidocarpa aculeata  Cnemidocarpa amphora  Cnemidocarpa annectens  Cnemidocarpa areolata  Cnemidocarpa barbata  Cnemidocarpa bathyphila  Cnemidocarpa bythia  Cnemidocarpa cirrata  Cnemidocarpa clipeata  Cnemidocarpa completa  Cnemidocarpa devia  Cnemidocarpa digonas  Cnemidocarpa drygalskii  Cnemidocarpa eposi  Cnemidocarpa finmarkiensis  Cnemidocarpa fissa  Cnemidocarpa floccosa  Cnemidocarpa hartmeyeri  Cnemidocarpa humilis  Cnemidocarpa intestinata  Cnemidocarpa irene  Cnemidocarpa jacens  Cnemidocarpa lobata  Cnemidocarpa longata  Cnemidocarpa margaritifera  Cnemidocarpa mollis  Cnemidocarpa mollispina  Cnemidocarpa mortenseni  Cnemidocarpa ochotense  Cnemidocarpa ohlini  Cnemidocarpa oligocarpa  Cnemidocarpa pedata  Cnemidocarpa personata  Cnemidocarpa pfefferi  Cnemidocarpa platybranchia  Cnemidocarpa posthuma  Cnemidocarpa radicosa  Cnemidocarpa rhizopus  Cnemidocarpa robinsoni  Cnemidocarpa sabulosa  Cnemidocarpa squamata  Cnemidocarpa stolonifera  Cnemidocarpa tinaktae  Cnemidocarpa tribranchiata  Cnemidocarpa tripartita  Cnemidocarpa valborg  Cnemidocarpa verrucosaРід MonandrocarpaMonandrocarpa abyssa  Monandrocapra simplicigonaРід PolycarpaPolycarpa albatrossi  Polycarpa argentata  Polycarpa arnbackae  Polycarpa aspera  Polycarpa atromarginata  Polycarpa aurata  Polycarpa aurita  Polycarpa beuziti  Polycarpa biforis  Polycarpa biscayensis  Polycarpa capricornia  Polycarpa caudata  Polycarpa carpocincta  Polycarpa chinensis  Polycarpa circumarata  Polycarpa clavata  Polycarpa comata  Polycarpa contecta  Polycarpa criptocarpa  Polycarpa decipiens  Polycarpa delta  Polycarpa directa  Polycarpa discoidea  Polycarpa errans  Polycarpa fibrosa  Polycarpa flava  Polycarpa fungiformis  Polycarpa gracilis  Polycarpa hartmeyeri  Polycarpa indiana  Polycarpa insulsa  Polycarpa intonata  Polycarpa itera  Polycarpa kapala  Polycarpa kornogi  Polycarpa longiformis  Polycarpa macra  Polycarpa mamillaris  Polycarpa molguloides  Polycarpa nigricans  Polycarpa nota  Polycarpa obscura  Polycarpa obtecta  Polycarpa offa  Polycarpa olitoria  Polycarpa ovata  Polycarpa papillata  Polycarpa papyra  Polycarpa pedunculata  Polycarpa pentarhiza  Polycarpa perstellata  Polycarpa pigmentata  Polycarpa plana  Polycarpa plenovata  Polycarpa pomaria  Polycarpa porculus  Polycarpa procera  Polycarpa producta  Polycarpa pseudoalbatrossi  Polycarpa pusilla  Polycarpa reniformis  Polycarpa reviviscens  Polycarpa richeri  Polycarpa rigida  Polycarpa rima  Polycarpa rockallensis  Polycarpa rustica  Polycarpa scuba  Polycarpa sobria  Polycarpa species nova  Polycarpa spongiabilis  Polycarpa stirpes  Polycarpa tenera  Polycarpa thelyphanes  Polycarpa tinctor  Polycarpa tinctorella  Polycarpa triruga  Polycarpa violacea  Polycarpa viridis  Polycarpa zetetaРід StyelaStyela adriatica  Styela atlantica  Styela barnharti  Styela bathybia  Styela calva  Styela canopus  Styela chaini  Styela charcoti  Styela clava  Styela clavata  Styela coriacea  Styela crinita  Styela gelatinosa  Styela gibbsii  Styela glans  Styela grahami  Styela kottae  Styela loculosa  Styela longiducta  Styela maculata  Styela magalhaensis  Styela milleri  Styela montereyensis  Styela nordenskjoeldi  Styela oblonga  Styela ordinaria  Styela paessleri  Styela partita  Styela plicata  Styela quidni  Styela rustica  Styela schmitti  Styela serpentina  Styela sigma  Styela similis  Styela squamosa  Styela suluensis  Styela tenuibranchia  Styela thalassae  Styela tholiformis  Styela truncata  Styela wandeli  Styela yakutatensisРяд AmphicarpaAmphicarpa elongata  Amphicarpa meridianaРяд CibacapsaCibacapsa gulosaРяд CryptiaCryptia planumРяд MillarusMillarus diogenesРяд NamiellaNamiella bistigmataРяд NeodictyonNeodictyon shumshuРяд PlacentelaPlacentela crystallinaРяд PseudoplacentelaPseudoplacentela smirnoviРяд PyurellaPyurella herniaРяд TantillulumTantillulum molle''

Посилання

Література 
 

Асцидії